Oberliga 1951/52 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1951/52
 Fußball-Oberliga 1951/52
 Eishockey-Oberliga 1951/52
 Amateuroberliga Niedersachsen 1951/52